Соревнования по теннису в одиночном разряде среди мужчин на летних Олимпийских играх 1904 прошли с 29 августа по 5 сентября. Приняли участие 27 спортсменов из двух стран.

Призёры

Соревнование 
 Первый раунд
 — ; 6:2, 6:1.

Ссылки 
 Официальный протокол игр 
 Результаты соревнований